Název Holovousy nesou dvě obce:
 Holovousy (okres Plzeň-sever) – obec 9 km východně od Kralovic v okrese Plzeň-sever
 Holovousy (okres Jičín) – obec 4 km západně od Hořic v okrese Jičín

Externí odkazy